L'église Sainte-Geneviève de Sainte-Geneviève-sur-Argence est un édifice religieux catholique sis à Sainte-Geneviève-sur-Argence, dans le département de l'Aveyron en région Midi-Pyrénées (France).

Localisation 
L'église est située sur la commune de  Sainte-Geneviève-sur-Argence, dans le département français de l'Aveyron.

Description 
L'église actuelle de style néo-gothique orientée nord-sud est construite sur l’emplacement d’une plus ancienne détruite au début du . Sur son côté se trouve la chapelle de Thénières, ancien sanctuaire d'une des deux nefs de l'église détruite.

Historique 
L’ancienne église était à deux nefs jumelles séparées par des piliers ronds dont un portrait la date de l'an 1007. On en voit des restes entre le presbytère et la chapelle de Thénières.

Celle-ci fut construite au  par les seigneurs de Beaumont de Thénières pour leur sépulture. Elle est de pur style ogival avec des nervures de voûte très riches et une clef aux armoiries seigneuriales.

Mobilier 
 Statues du .
 Mausolée des Beaumont de Thénières.

Références 

Sainte-Geneviève-sur-Argence
Sainte-Geneviève-sur-Argence
Sainte-Geneviève-sur-Argence
Viadène